Mérieux est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Famille Mérieux :
 Marcel Mérieux (1870-1937), biochimiste français, fondateur de l'Institut Mérieux ;
 Charles Mérieux (1907-2001), médecin et industriel pharmaceutique français ;
 Alain Mérieux (1938-), industriel pharmaceutique, milliardaire et homme politique français ;
 Christophe Mérieux (1967-2006) médecin et homme d'affaires français.

Sociétés 
 Institut Mérieux, une holding de l'industrie pharmaceutique française détenue par la famille Mérieux ;
 Fondation Mérieux, fondation de l'entreprise Institut Mérieux qui agit dans le domaine de la  santé mondiale ;
 , laboratoire américain de recherche médicale basé à Chicago, lié à l'Institut Mérieux ;
 P4 Jean Mérieux, laboratoire P4 de Lyon en France, appartient à la Fondation Mérieux ;
 bioMérieux, entreprise française spécialisée dans le diagnostic in vitro appartenant à la famille Mérieux.

Musée 
 Musée des sciences biologiques docteur Mérieux, musée français situé à Marcy-l'Étoile consacré aux sciences biologiques, à la santé publique, et à l'histoire de la vaccination, en lien avec la famille Mérieux.

Odonymie 
 Rue Marcel Mérieux, rue du  de la ville française de Lyon, nommée en hommage à Marcel Mérieux.

Patronyme français